As I Lay Dying (pol. Kiedy umieram) – powieść Williama Faulknera z 1930
 As I Lay Dying (pol. Kiedy umieram) – film z 2013 będący ekranizacją powieści Williama Faulknera
 As I Lay Dying – amerykańska grupa muzyczna
 As I Lay Dying / American Tragedy – album-split amerykańskich grup muzycznych As I Lay Dying i American Tragedy